

Geografia

Austria 
 Hüttenberg – comune nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)

Germania 
 Hüttenberg – comune nel distretto di Gießen (Assia)